Moller – cognome di origine danese o tedesca, col significato letterale di "mugnaio"

Persone
 Craig Moller (1994) – cestista australiano con cittadinanza tedesca.
 Joachim Moller, noto anche come Joachim von Burgk o Joachim von Burg (1541-1610) – musicista tedesco
 John Christopher Moller ( 1755-1803) – compositore, organista, clavicembalista ed editore musicale statunitense di origine tedesca
 Lillian Moller Gilbreth (1878-1972) – ingegnera, dirigente d'azienda e psicologa statunitense
 Lorraine Moller (1955) – ex maratoneta e mezzofondista neozelandese
 Paul Moller  (1936) – ingegnere canadese

Altro
 Moller International – azienda aeronautica canadese
 Port Moller – aeroporto degli Stati Uniti

Pagine correlate
Möller
Møller